Nachzug steht für:

 einen Entlastungszug bei der Eisenbahn, um den (fahrplanmäßigen) Zug zu entlasten
 einen nachfolgenden Teilzug der Straßen- oder Zahnradbahn, siehe Folgezugbetrieb
 Familiennachzug  oder Kindernachzug